Карай:

Топоним 
 Карай — деревня в Братском районе Иркутской области.
 Карай — деревня в Волжском районе Марий Эл.

 Карай (приток Вороны) — река в России, протекает в Тамбовской и Саратовской областях.
 Карай (приток Хопра) — средняя река в России, протекает в Саратовской области.
 Карай (приток Черталы) — река в России, протекает в Томской области.

Имена 
 Карай, кличка собаки:
 собака игравшая роль Шарика в фильме «Собачье сердце»
 собака из повестей «Карай», «сын Карая», автор Волчек, Яков Иосифович
 собака Николая Ростова, «Война и мир»
 Караи, или Карай — персонаж из франшизы про Черепашек-Ниндзя, приёмная дочь Шреддера.

См. также 

 Нескучный Карай